Pierrot Lunaire steht für:

 Pierrot Lunaire, Melodram von Arnold Schönberg (1912)
 Pierrot Lunaire (1988, Niederlande), niederländischer Kurzfilm von Eric De Kuyper und Peter Delpeut 
 Pierrot Lunaire (1988, Portugal), portugiesischer Fernsehfilm von Fernando Ávila 
 Pierrot Lunaire (1990), belgischer Film von Paul Paquay 
 Pierrot Lunaire (2014), kanadischer Film von Bruce LaBruce